La Chaîne Info, canal de televisió de França
 Lliga de Comunistes de Iugoslàvia, partit polític històric de Iugoslàvia
 Lliga Comunista Internacional, organització en el si de la IV Internacional
 Lliga Comunista Internacionalista, partit polític històric de Portugal
 Landing Craft Infantry, barca de desembarcament de tropes